Lamb est un mot anglais qui peut se traduire par agneau. Il peut désigner plusieurs sujets :

Patronyme

Personnes réelles 
 Lady Caroline Lamb aristocrate et écrivain britannique ;
 CeeDee Lamb (né en 1999), joueur américain de football américain ;
 Charles Lamb (1775-1834), poète et essayiste britannique ;
 Christina Lamb (1966-), journaliste et biographe britannique ;
 Henry Lamb (1883-1960), peintre britannique ;
 Horace Lamb (1849-1934), mathématicien britannique ;
 Ivan Mackenzie Lamb (1911-1990), botaniste et lichénologue britannique puis américain, et explorateur polaire ;
 Jeremy Lamb (né en 1992) : joueur américain de basket-ball ;
 Joe Lamb (1906-1982), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 
 John Lamb (né en 1946) : joueur américain de baseball ;
 John Lamb (né en 1990) : joueur américain de baseball ;
 Joseph Lamb (1887-1960), pianiste et compositeur de ragtime ;
 Marcus Lamb (1957-2021), télévangéliste, théologien de la prospérité, diffuseur chrétien et militant anti-vaccin américain ;
 Mark Lamb (né en 1964), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mike Lamb (né en 1975), joueur de baseball américain ;
 Thomas W. Lamb (1871-1942), architecte américain ;
 Wally Lamb (né en 1950), écrivain américain ;
 
 Willis Eugene Lamb (1913-2008), physicien américain, lauréat du prix Nobel de physique en 1955 ;
 Winifred Lamb (1894-1963), historienne de l'art, archéologue et conservatrice de musée britannique.

Personnages fictifs 
 Don Lamb, personnage fictif de la série Veronica Mars ;
 Dans le jeu Catherine, « little lamb » ou « lamb » est le surnom que donne Astaroth à Vincent Brooks.
 Dans la série des jeux The Binding of Isaac, The Lamb est le boss de la Dark room.

Cinéma 

 Lamb, film sénégalais (1963) de Paulin Soumanou Vieyra
 , film britannique (1986) de Colin Gregg ;
 Lamb, court métrage taïwanais (2004) de Li-shiou Shao ;
 Lamb, film éthiopien (2015) de Yared Zeleke ;
 , film américain (2015) de Ross Partridge ;
 Lamb, film islandais (2021) de Valdimar Johannsson ;
 The Silence of the Lambs, titre original du Silence des agneaux, film américain réalisé par Jonathan Demme sorti en 1991.

Musique 
 Lamb, groupe de rock’n folk formé en 1970 par Barbara Mauritz, Bob Swanson, Bill Douglass, David Hayes.
 Lamb, duo anglais de musique électronique ;
 Lamb of God, groupe américain de Metalcore ;
 The Lamb Lies Down on Broadway, concept-album du groupe Genesis, sorti en 1974 ;
 Love. Angel. Music. Baby. (L.A.M.B. ou LAMB) premier album solo de la chanteuse américaine Gwen Stefani sorti en 2004.

Littérature 
 The Silence of the Lambs, titre original du roman Le Silence des agneaux de Thomas Harris sorti en 1988.

Toponymie 
 L'île de Lamb, petit rocher émergé situé entre les îles de Fidra et de Craigleith dans le Firth of Forth, au large de la côte sud-est de l'Écosse ;
 Cap Lamb, cap de l'île Vega, dans l'archipel de James Ross, en Antarctique ;
 Lamb Holm, île située en Écosse.

Sport 
 Lamb, la lutte au Sénégal, très populaire.

Sciences 
 Le décalage de Lamb, dédoublement des raies d’émission d’un spectre atomique.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais